Гаспар де Агилар (; январь 1561, Валенсия—26 июля 1623, там же) — испанский поэт и драматург Золотого века Испании.

Биография 
О жизни Гаспара де Агилара известно мало. Родился в Валенсии (Испания) в дворянской семье. Получил образование, служил секретарем графа Sinarcas и виконта Чельва, впоследствии — у герцога Гандии, графа Cocentaina и маркиза Альменара.

Его поэзия написана, в основном, для восхваления покровителей, для религиозных праздников, торжеств и официальных мероприятий.

Агилар принимал участие во многих поэтических конкурсах в Валенсии в 1592, 1606 и 1619 годах. Им написана Fiestes nuptciales (1599) и антимавританская поэма Expulsion de los moros en España («Изгнание мавров из Испании», 1610).

Агилар был один из организаторов известной l’Acadèmia dels Nocturns (Академия Ночи) в Валенсии; на одном из заседаний академии, Агилар представил свою поэму «Сатира против рыболовов», написанную в сатирическом стиле. Стихотворения, собранные в книге «Песни Академии ночи», первоначально были опубликованы в 1869 году и переиздан в трех томах между 1905 и 1912 гг.

Гаспар де Агилар умер в Валенсии 26 июля 1623 года и был похоронен в церкви Сан-Андрес.

Ему приписывается 28 комедий, но только 12 дошли до нашего времени. Из них наиболее известны:
 «El mercador amante» (Сервантес очень хвалит эту пьесу),
 «La Venganza haurosa»,
 «Las Amantes de Cartago»,
 «La Nuera humilde»,
 «La gitana melancolica»
 «Les Rimas humanas i divinas»
 Onafre Bartomeu Ginard (1608)
 «La suerta sin esperanza», написанная легкими, плавными quintillas (краткими пятистрочными стансами).

Примечания

Ссылки 
 
 Gaspar Aguilar .

Испанские поэты
Драматурги по алфавиту
Испанские драматурги
Драматурги Испании
Драматурги XVI века
Драматурги XVII века